Вита́лий Оме́льченко:
 Омельченко, Виталий Петрович (род. 1948) ― советский и российский учёный, доктор биологических наук, профессор. 
 Омельченко, Виталий Прокофьевич (1926—1995) — заслуженный учитель профтехобразования РСФСР.